Olekszandr Mikolajovics Tkacsenko (1939) ukrán politikus
 Olekszandr Mikolajovics Tkacsenko (1947) szovjet válogatott ukrán labdarúgó, edző
 Olekszandr Mikolajovics Tkacsenko (1955) Európa-bajnok szovjet-ukrán ökölvívó, olimpikon
Olekszandr Vladiszlavovics Tkacsenko (1966), ukrán újságíró, politikus
 Olekszandr Volodimirovics Tkacsenko (1960) olimpiai bronzérmes szovjet-ukrán evezős